Серге́й Беля́вский:
 Белявский, Сергей Иванович (1883—1953) — советский астроном.
 Белявский, Сергей Матвеевич (1912—2001) — генерал-майор авиации ВВС СССР.